Colin Clark (1905–1989) brit-ausztrál közgazdász
 Colin Clark (1984–2019) amerikai válogatott labdarúgó